Bernard Weinstein, een handlanger van Marc Dutroux
 Bob Weinstein, Amerikaanse filmproducent en broer van Harvey Weinstein
 Claire Weinstein, Amerikaans zwemster
 Harvey Weinstein, Amerikaanse filmproducent en broer van Bob Weinstein
 The Weinstein Company, filmstudie van Bob en Harvey Weinstein
 Garri Kimovitsj Weinstein, oorspronkelijke naam van Garri Kasparov
 (Josh) "J. Elvis" Weinstein (* 1970), Amerikaanse schrijver en komiek
 Nathan Wallenstein Weinstein (1903 - 1940), Amerikaanse schrijver